Тимошинское сельское поселение — сельское поселение в России:

Вологодская область 
 Тимошинское сельское поселение — с 1 января 2006 по 13 апреля 2009 существовало в составе Бабаевского района. Вошло в состав Вепсского национального сельского поселения.

Костромская область 
 Тимошинское сельское поселение — входит в Макарьевский район

См. также 
 Муниципальное образование «Тимошинское» — входит в Верхнетоемский район Архангельской области.